

Personen 
 Edward Gibbon (1737-1794), Engels historicus, auteur van het standaardwerk over de geschiedenis van het Romeinse Rijk.
 John Heysham Gibbon (1903-1973), Amerikaans chirurg, mede-uitvinder van de hart-longmachine in 1953.

Plaatsen 
 Gibbon (Minnesota), een plaats in Sibley County in de Amerikaanse staat Minnesota.
 Gibbon (Nebraska), een stad in Buffalo County in de Amerikaanse staat Nebraska.

Overige 
 Gibbons (Hylobatidae), een familie van mensapen in Zuidoost-Azië in zeventien soorten en vier geslachten, zoals:
 Withandgibbon, (Hylobates lar), de bekendste soort gibbon.
 Witwanggibbon (Nomascus leucogenys), of witwangruifgibbon.
 Zilvergibbon (Hylobates moloch), de grijze of Javaanse gibbon.
 Gibbon River, een rivier in de Amerikaanse staat Montana, die uitmondt in de Madison River.
 Dr. Gibbon, een psycholoog in de Britse televisieserie The Singing Detective uit 1986 (gespeeld door Bill Paterson) en de film The Singing Detective (door Mel Gibson).
 Gibbon, een dooddoener in de boeken van Harry Potter.
 Gutsy Gibbon, "De moedige gibbon", codenaam voor de Ubuntu Linuxdistributie van oktober 2007.